Больбітій (Bolbitius) — рід грибів родини больбітієві (Bolbitiaceae). Назва вперше опублікована 1838 року.

Поширення

Поширення в Україні 
За «Визначником грибів України» — в Україні 3 види: больбітій золотистий (Bolbitius vitellinus = Bolbitius titubans), больбітій сітчастий (Bolbitius aleuriatus = Bolbitius reticulatus), больбітій конусоголовий (Bolbitius conocephalus наразі віднесений до роду Galerella — Galerella conocephala (Bull.) Bon).

Класифікація 
До роду Bolbitius відносять 103 види:

Примітки

Джерела 
 Fries, E. 1838. Epicrisis Systematis Mycologici. :1-610 — P.253

Роди грибів
Больбітієві